Het Ladbrokes.com World Darts Championship 2005 was de twaalfde editie van het World Darts Championship, dat gehouden werd in de Circus Tavern in Purfleet. De Engelsman Phil Taylor won de titel voor de tiende keer, nadat hij in de finale Mark Dudbridge met 7-4 versloeg.

Prijzengeld 
Winnaar: £60.000
Runner-up: £30.000
Halvefinalisten: £15.000
Kwartfinalisten: £9.000
verliezers 4e ronde: £6.500
verliezers 3e ronde: £3.500
verliezers 2e ronde: £2.750
verliezers 1e ronde: £1.750

Schema

Ronde 1

Ronde 2

Hoofdtoernooi

Statistieken 

Darts in 2005
2005